Relatiu a l'illa de Còrsega o als seus habitants.
 El cors és la llengua parlada en aquesta illa.
 El joc dels cors és un joc de cartes popularitzat per anar integrat en el sistema operatiu Windows.
 La patent de cors autoritzava a mariners per a convertir-se en corsaris.